Stellrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Stellrecht (1898–1987), deutscher Politiker, MdR und Schriftsteller
 Irmtraud Stellrecht (* 1943), deutsche Ethnologin